Antigua, sziget a Szélcsendes-szigetek középső részén, az Atlanti-óceánban
 Antigua, település Spanyolországban, Las Palmas tartományban
 Antigua, település Ausztráliában, Queensland szövetségi államban

hasonló nevűek
 Antigua Guatemala, település Guatemalában, Sacatepéquez megyében
 Antigua és Barbuda, Antigua illetve Barbuda szigetek területén elhelyezkedő független közép-amerikai ország
 La Antigua, település Spanyolországban, León tartományban